Чемпионат Европы по борьбе 1990 года проходил в городе Познань (Польша): с 6 по 8 мая состоялись соревнования по вольной борьбе, а с 11 по 15 мая — соревнования по греко-римской борьбе.

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

Чемпионаты Европы по борьбе
Май 1990 года
Спорт в Польше в 1990 году
Борьба
Международные спортивные соревнования в Познани
Чемпионаты Европы в Польше
Международные соревнования по борьбе в Польше